USS Virginia puede referirse:
 al USS Virginia (BB-13), acorazado pre-dreadnought líder de su clase;
 al USS Virginia (CGN-38), crucero de propulsión nuclear líder de su clase; o
 al USS Virginia (SSN-774), submarino nuclear líder de su clase.